Алексе́й Вла́сов:
 Власов, Алексей Алексеевич (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Власов, Алексей Васильевич (1923—1967) — старшина, Герой Советского Союза.
 Власов, Алексей Викторович (род. 1965) — российский историк и политолог.
 Власов, Алексей Евграфович (1869—1936) — генерал-майор РИА, участник Гражданской войны в России.
 Власов, Алексей Константинович (1868—1922) — российский математик.
 Власов, Алексей Михайлович (1919—2001) — советский полный кавалер ордена Славы.